L'Invention de Morel (La invención de Morel), roman d'Adolfo Bioy Casares, publié en 1940.
 L'Invention de Morel, téléfilm de Claude-Jean Bonnardot diffusé en 1967, adapté du roman. 
 L'Invention de Morel (L'invenzione di Morel), film d'Emidio Greco sorti en 1974, adapté du roman.
 L'Invention de Morel, bande dessinée de Jean-Pierre Mourey publiée en 2007.